Daley Blind (ur. 9 marca 1990 w Amsterdamie) – holenderski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Holandii. Brązowy medalista Mistrzostw Świata 2014. Jest synem byłego piłkarza i selekcjonera Holandii Danny’ego Blinda.

Kariera 
W Eredivisie zadebiutował 7 grudnia 2008 w meczu z FC Volendam.

Na MŚ 2014 w Brazylii był podstawowym graczem Holandii, z którą sięgnął po brązowy medal.

1 września 2014 został kupiony przez Manchester United za ok. 17,5 mln euro. Z Czerwonymi Diabłami podpisał kontrakt łączący go z klubem do czerwca 2018. W Premier League zadebiutował 14 września 2014 w wygranym 4:0 meczu przeciwko Queens Park Rangers, w którym rozegrał całe 90 minut. Swoją pierwszą bramkę dla klubu strzelił 20 października 2014 w zremisowanym 2:2 meczu z West Bromwich Albion.

Jego nominalna pozycja to defensywny pomocnik, jednak dzięki swojej wszechstronności potrafi także grać na lewej obronie i na pozycji stopera.

16 lipca 2018 Manchester United ogłosił, że doszedł do porozumienia z Ajaxem w sprawie transferu Blinda. 17 lipca 2018, po 4 latach, ponownie podpisał kontrakt z Ajaxem. Pod koniec 2022 doszło do rozwiązania kontraktu, w wyniku którego nie jest już zawodnikiem Ajaxu.

Statystyki kariery 
 (aktualne na 3 września 2019)

1 Uwzględniono play-offy Eredivisie, Superpuchar Holandii, Tarcza Wspólnoty.

Sukcesy

AFC Ajax 
 Mistrzostwo Holandii: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2018/19
 Puchar Holandii: 2018/19
 Superpuchar Holandii: 2013, 2019

Manchester United 
 Puchar Anglii: 2015/16
 Puchar Ligi Angielskiej: 2016/17
 Tarcza Wspólnoty: 2016
 Liga Europy UEFA: 2016/17

Reprezentacyjne 
 Mistrzostwa Świata 2014:  Brąz
 Liga Narodów UEFA 2018/19:  Srebro

Wyróżnienia 
 Piłkarz roku w Holandii: 2013/14
 Gracz roku w Ajax Amsterdam: 2012/13
 Drużyna roku Eredivisie: 2012/13, 2013/14, 2018/19
 Drużyna sezonu Ligi Europy UEFA: 2016/17
 Drużyna finałów Ligi Narodów UEFA: 2018/2019

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Holandii w piłce nożnej
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze FC Groningen
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Bayernu Monachium
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Ludzie urodzeni w Amsterdamie
Urodzeni w 1990